Тиокуајо има више значења:

 Тиокуајо (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тиокуајо (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику